Натуральне число 45
 45 рік до нашої ери
 45 рік нашої ери
 45 століття до нашої ери